En paleontolog arbetar med fossila djur och växter (paleontologi). Arbeten för paleontologer finns på bland annat geologiska undersökningar, inom museivärlden, oljeindustrin samt vid universitet och högskolor. 

Några kända paleontologer
Grzegorz Niedźwiedzki
Paul Sereno
Jack Horner
Edward Drinker Cope
Othniel Charles Marsh
Georges Cuvier
Gideon Mantell
Stephen Jay Gould
Carl Wiman
Hans Bjerring
Erik Jarvik
Gunnar Säve-Söderbergh
Graham Budd
Björn Kurtén
Robert T. Bakker
Julia Day
Charles Lapworth
Mary Anning
Anders Martinsson
Per Thorslund

 
Paleontologi
Yrken